Saint-Michel je název nebo součást názvu více zeměpisných objektů:

Obce ve Francii 
 Saint-Michel (Aisne) – obec v departmentu Aisne
 Saint-Michel (Ariège) – obec v departmentu Ariège
 Saint-Michel (Charente) – obec v departmentu Charente
 Saint-Michel (Haute-Garonne) – obec v departmentu Haute-Garonne
 Saint-Michel (Gers) – obec v departmentu Gers
 Saint-Michel (Hérault) – obec v departmentu Hérault
 Saint-Michel (Loiret) – obec v departmentu Loiret
 Saint-Michel (Pyrénées-Atlantiques) – obec v departmentu Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Michel (Tarn-et-Garonne) – obec v departmentu Tarn-et-Garonne
 Saint-Michel-Chef-Chef – obec v departmentu Loire-Atlantique
 Saint-Michel-d'Aurance – obec v departmentu Ardèche
 Saint-Michel-de-Bannières – obec v departmentu Lot
 Saint-Michel-de-Boulogne – obec v departmentu Ardèche
 Saint-Michel-de-Castelnau – obec v departmentu Gironde
 Saint-Michel-de-Chabrillanoux – obec v departmentu Ardèche
 Saint-Michel-de-Chaillol – obec v departmentu Hautes-Alpes
 Saint-Michel-de-Chavaignes – obec v departmentu Sarthe
 Saint-Michel-de-Dèze – obec v departmentu Lozère
 Saint-Michel-de-Double – obec v departmentu Dordogne
 Saint-Michel-de-Feins – obec v departmentu Mayenne
 Saint-Michel-de-Fronsac – obec v departmentu Gironde
 Saint-Michel-de-Lanès – obec v departmentu Aude
 Saint-Michel-de-la-Pierre – obec v departmentu Manche
 Saint-Michel-de-Lapujade – obec v departmentu Gironde
 Saint-Michel-de-la-Roë – obec v departmentu Mayenne
 Saint-Michel-de-Livet – obec v departmentu Calvados
 Saint-Michel-de-Llotes – obec v departmentu Pyrénées-Orientales
 Saint-Michel-de-Maurienne – obec v departmentu Savojsko
 Saint-Michel-de-Montaigne – obec v departmentu Dordogne
 Saint-Michel-de-Montjoie – obec v departmentu Manche
 Saint-Michel-de-Plélan – obec v departmentu Côtes-d'Armor
 Saint-Michel-de-Rieufret – obec v departmentu Gironde
 Saint-Michel-de-Saint-Geoirs – obec v departmentu Isère
 Saint-Michel-des-Andaines – obec v departmentu Orne
 Saint-Michel-d'Euzet – obec v departmentu Gard
 Saint-Michel-de-Vax – obec v departmentu Tarn
 Saint-Michel-de-Veisse – obec v departmentu Creuse
 Saint-Michel-de-Villadeix – obec v departmentu Dordogne
 Saint-Michel-de-Volangis – obec v departmentu Cher
 Saint-Michel-d'Halescourt – obec v departmentu Seine-Maritime
 Saint-Michel-en-Beaumont – obec v departmentu Isère
 Saint-Michel-en-Brenne – obec v departmentu Indre
 Saint-Michel-en-Grève – obec v departmentu Côtes-d'Armor
 Saint-Michel-en-l'Herm – obec v departmentu Vendée
 Saint-Michel-Escalus – obec v departmentu Landes
 Saint-Michel-et-Chanveaux – obec v departmentu Maine-et-Loire
 Saint-Michel-Labadié – obec v departmentu Tarn
 Saint-Michel-le-Cloucq – obec v departmentu Vendée
 Saint-Michel-les-Portes – obec v departmentu Isère
 Saint-Michel-l'Observatoire – obec v departmentu Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Michel-Loubéjou – obec v departmentu Lot
 Saint-Michel-Mont-Mercure – obec v departmentu Vendée
 Saint-Michel-sous-Bois – obec v departmentu Pas-de-Calais
 Saint-Michel-sur-Loire – obec v departmentu Indre-et-Loire
 Saint-Michel-sur-Meurthe – obec v departmentu Vosges
 Saint-Michel-sur-Orge – obec v departmentu Essonne.
 Saint-Michel-sur-Rhône – obec v departmentu Loire
 Saint-Michel-sur-Savasse – obec v departmentu Drôme
 Saint-Michel-sur-Ternoise – obec v departmentu Pas-de-Calais
 Saint-Michel-Tubœuf – obec v departmentu Orne

Ostatní 
 Saint-Michel (stanice metra v Paříži) – stanice metra v Paříži
 Saint-Michel - Notre-Dame (stanice RER v Paříži) – podzemní nádraží příměstské železnice RER
 Boulevard Saint-Michel – ulice v Paříži
 Mont-Saint-Michel – přílivový ostrov u pobřeží Normandie
 Pont Saint-Michel – silniční most přes řeku Seinu v Paříži
 Quai Saint-Michel – nábřeží v Paříži
Saint-Michel – zámek v Essarts